Остапье — название населённых пунктов на Украине:

 Остапье — село в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Остапье — село в Подволочисском районе Тернопольской области.